Steinbruchgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Steinbruchgraben (Arrabach), rechter Zufluss des Arrabachs (zum Lentersheimer Mühlbach, zur Wörnitz) bei Altentrüdingen, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinbruchgraben (Gartenbach), linker Talgraben zum Gartenbach (zur Schmida) in Großmeiseldorf, Markt Ziersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Steinbruchgraben (Schneidheimer Sechta), linker Zufluss der Schneidheimer Sechta gegenüber Meisterstall, Stadt Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Steinbruchgraben (Steinebach Bregenz), linker Zufluss des Steinebach Bregenz (zum  Rhein im Bodensee) in Bregenz, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Steinbruchgraben (Vella), rechter Oberlauf der Vella (zum Pressegger See) bis Radnig, Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten

Siehe auch:
 Steinbruchsgraben
 Steinbruchbach